Бычки () — деревня в Ушачском районе Витебской области Белоруссии. Входит в состав Кубличского сельсовета.

Достопримечательности 
 Дом-музей Василия Быкова — Историко-культурная ценность Беларуси, шифр 213Д000784

Ссылки 
 

Населённые пункты Ушачского района